Benites je priimek več oseb:    
 Horacio Ernesto Benites Astoul, argentinski rimskokatoliški škof
 Leopoldo Benites, ekvadorski politik

Glej tudi 
 Benitez